Krupac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic
 Krupac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilidža
 Krupac – miejscowość w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Istočna Ilidža

 Krupac – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka
 Krupac – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w mieście Pirot
 Donji Krupac – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Gornji Krupac – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac